Šeberovský rybník (dle vesnice Šeberov) má více významů:
 Rybník Šeberák, přezdívaný též Šeberovský rybník na území Kunratic v Praze 4
 Šeberovský rybník (Šeberov) na území Šeberova v Praze 4
Rybníky se nachází přibližně 400 metrů od sebe, dělí je nepojmenovaný rybník u Kunratické spojky.

Rozcestníky - místopisné jméno